Brown Island ist der Name folgender Inseln

in Australien:
 Brown Island (Northern Territory)

in den Vereinigten Staaten:

 Brown Island (Georgia)
 Brown Island (Indiana)
 Brown Island (Louisiana)
 Brown Island (Maine)
 Brown Island (Massachusetts)
 Brown Island (Michigan)
 Brown Island (New York)
 Brown Island (North Carolina)
 Brown Island (South Carolina)
 Brown Island (Tennessee)
 Brown Island (Washington)

in Antarktika:
 Brown Island (Antarktika)

Siehe auch:
 Browne Island
 Browns Island
 Browninseln